Dolănescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Ion Dolănescu, cântăreț de muzică populară românească
 Ionuț Dolănescu, cântăreț de muzică populară românească, fiul lui Ion Dolănescu

Nume de familie românești